O Fórum de Sidrolândia é uma unidade jurisdicional autônoma pertencente ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul com sede na cidade brasileira de Sidrolândia, estado de Mato Grosso do Sul. Sendo uma comarca de segunda entrância, se situa a 90 quilômetros de capital do estado.

Atendimento
O foro atende o município de Sidrolândia. Se situa na rua Targino de Souza Barbosa, 855.

Varas
O Foro de Sidrolândia possui 2 varas, sendo uma de infância e juventude.

OAB - 25ª Subseção 
A cidade de Sidrolândia é sede da 25ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil  de MS (OAB-MS). Em todo estado são 31 subseções que atendem o interior de MS.

Ver também
 Comarca de Sidrolândia

Ligações externas
 Comarcas do TJ-MS

Sidrolândia
S